Termin PGM se može odnositi na:

 Fosfoglicerat mutaza, enzim
 Fosfogliceratna mutaza, enzim
 Probabilistički grafički model